Sinko désigne plusieurs localités :
 Sinko au Sénégal
 Sinko en Guinée

Homonymie de localités